Heikki Laine (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|2004-2005 || HIFK || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||35 ||0 ||1 ||1 ||82 ||3 ||0 ||0 ||0 ||39
|-
|2006-2007 || HIFK || SM-liiga ||38 ||1 ||1 ||2 ||10 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-  
|2007-2008 || HC Salamat Kirkkonummi || Mestis ||26 ||8 ||5 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || JYP Jyväskylä || SM-liiga ||17 ||2 ||1 ||3 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus ||24 ||5 ||1 ||6 ||32 ||6 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 11|| 0|| 0|| 0|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 16|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1983
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Espoo Blues
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace